Терта — топоним.
 Терта — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.
 Терта — башенный посёлок в Малхистинском ущелье (Чечня).